Phantasus bzw. Phantasos bezeichnet:
 Pseudonym von Herzog Max Joseph in Bayern
 einen Lyrikzyklus von Arno Holz, siehe Phantasus
 ein Gott der Träume in der griechischen Mythologie, siehe Phantasos
 der Titel einer Sammlung von Märchen, Erzählungen, Schauspielen und Novellen von Ludwig Tieck